Indy Japan 300 2010 года — это восьмая по счёту гонка IRL IndyCar на трассе Twin Ring Motegi, а также шестнадцатый этап в сезоне-2010. Гонка состоялась в субботу, 18 сентября. Заезд проведен на 200 кругов по 2.446-километровой конфигурации японской трассы. Права на показ гонки принадлежали американскому телеканалу Versus.

Общая информация 
Элио Кастроневес во второй раз в сезоне завоёвывает поул и впервые реализует его в победу. Бразилец выигрывает третью гонку в сезоне и вторую подряд. Также Кастроневеш впервые в сезоне лидирует наибольшее число кругов в гонке и показывает свой первый в году быстрейший круг.

Впервые в сезоне команда, выставляющая на старт три или более машин занимает три первых места на старте. Подобное достижение удаётся Team Penske.

Четыре года спустя после дебютной победы в Мотеги Кастроневеш выигрывает свою вторую гонку здесь. Благодаря этой победе бразилец оттесняет с третьей позиции в чемпионата Скотта Диксона.

Наибольший прорыв по ходу гонки удался Алексу Тальяни — канадец, отыграв десять позиций, финиширует 13-м.

Дарио Франкитти в третий раз подряд опережает в гонке Уилла Пауэра и сокращает отставание от австралийца в чемпионате до 12 баллов за 1 этап до конца.

Одиннадцатую гонку подряд после аварии на Indy 500 пропускает Майк Конвей. В третий раз его заменяет Пол Трейси. Вакансию в составе Conquest Racing занимает Роджер Ясукава.

Результаты

Квалификация

Стартовая решётка

Гонка 

1 — количество кругов лидировния.

Общий зачёт после этапа

Ссылки 
 Статистика и результаты на официальном сайте серии

 

Мотеги
Сентябрь 2010 года
Моторные виды спорта
2010
События 18 сентября